Боб Дуайер AM (, родился 29 ноября 1940 года) — австралийский регбист и регбийный тренер; главный тренер состава сборной Австралии, выигравшего в 1991 году чемпионат мира в Англии. Член  (2011).

Биография 
Окончил в 1957 году . В школе играл в регби на позиции лока с будущими звёздами регбилиг —  («Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» и «Кроналла-Сазерленд Шаркс») и  («»). Выступал на протяжении своей карьеры за клуб «», сыграл 347 матчей за 18 сезонов.

Тренерскую карьеру Дуайер начал в 1976 году после того, как в отставку неожиданно подал прежний тренер команды. В первый же сезон он довёл команду до финала чемпионата Австралии, а затем команда при нём выиграла четыре чемпионата Сиднея подряд; в 1981 году в финале была бита команда «». В феврале 1982 года Дуайер стал тренером сборной Австралии, проработав до 1983 года и уступив пост Алану Джонсу, но он вернулся в команду в феврале 1988 года. Под руководством Дуайера сборная Австралии провела 74 тест-матча, выиграв 49 матчей: апофеозом стала победа в финале чемпионата мира 1991 года над Англией со счётом 12:6, также Дуайер взял  в 1992 и 1994 годах. Австралийскую сборную он покинул в 1996 году, проработав часть сезона 1995/1996 как тренер французского клуба «Расинг». В 1996—1998 годах возглавлял клуб «Лестер Тайгерс», сменив Тони Расса, с командой дошёл до финала Кубка Хейнекен в сезоне 1996/1997, а также выиграл Кубок Pilkington того же сезона, но занял 4-е место в чемпионате Англии. За жёсткое и грубое отношение к игрокам получил прозвище «Варвар Дуайер». В сезоне 1997/1998 покинул команду после скандала с участием Остина Хили (его сменил ).

Летом 1998 года Дуайер стал тренером «Бристоля», под его руководством клуб вернулся в Премьер-Лигу. В следующем сезоне команда заняла 6-е место и чуть не лишилась места в Кубке Хейнекен, однако в 2000 году после очередных перестановок в клубе и тренерском штабе Дуайер покинул команду. По оценке Дуайера, Бристоль считался городом с самым большим регбийным потенциалом в Англии. В 2001 году Дуайер вернулся на родину, став тренером клуба «Уаратаз» в Супер 12, и под его руководством клуб занял 8-е место. В 2002 году команда впервые в истории вышла в плей-офф, дойдя до полуфинала; в 2003 году он покинул клуб после 5-го места, занявшись развитием регби в Новом Южном Уэльсе. В 2011 году Дуайер был включён в зал славы World Rugby.

Является автором автобиографий «Путь к победе» () 1992 года и «Финальный свисток: воспоминания тренера» () 2004 года. Награждён в 2004 году орденом Австралии в звании члена с формулировкой «за заслуги перед регби». Владеет фермой в Боуреле, в 2013 году перенёс сердечный приступ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Регбисты Австралии
Игроки РК «Рэндуик»
Регбийные тренеры Австралии
Тренеры РК «Рэндуик»
Тренеры РК «Расинг 92»
Тренеры РК «Лестер Тайгерс»
Тренеры РК «Бристоль Бэрс»
Тренеры РК «Уаратаз»
Тренеры сборной Австралии по регби